Нојрид може бити:

 Нојрид (Баден), општина у округу Ортенау, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Нојрид (Минхен), општина у округу Минхен, у њемачкој покрајини Баварска.